Крестоносцы () — историческая драма режиссёра Доминика Отенина-Жерара.

Сюжет 
1079 год. Возраст кровавых сражений содрогается земля. Трое друзей Пьетро, Риккардо и Андреа отправляются в Крестовый поход, чтобы освободить Иерусалим от власти сарацин. Обретя навыки в лагере могучего викинга Олафа, они становятся героическими участниками крупнейшей битвы в истории человечества.
Однако судьба подготовила друзьям сложное испытание. Крестоносцам придется выбрать между настоящей дружбой, собственным призванием и верой в Бога. А прийти к согласию и вернуть доверие друг к другу поможет им любовь к одной женщине.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы о XI веке
Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы Германии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы Доминика Отенена-Жирара